David Raw (São Paulo, 2 de novembro de 1925 — São Paulo, 10 de dezembro de 1999) foi um compositor brasileiro e produtor de rádio e televisão. Sua parceria mais profícua é com o compositor Freire Júnior.

Naturais da cidade de São Paulo
Compositores do estado de São Paulo